Квашнина Светлана Ивановна (род. 1941) — советский и российский врач; профессор кафедры кибернетических систем Института кибернетики, информатики и связи ТюмГНГУ.

Биография 
Четверть века проработала врачом, вместе с участниками геологических экспедиций жила на полуострове Ямал, на Бованенковском месторождении, лечила оленеводов и охотников. Потом увлеклась наукой — по проблемам арктической медицины защитила кандидатскую, а затем докторскую диссертацию, стала одним из ведущих специалистов в этой области.

В 1995 году защитила кандидатскую диссертацию. В 2012 году защитила докторскую диссертацию.

Ссылки 
 Криминал  В Тюмени задержаны убийцы 71-летней преподавательницы вуза, являвшейся академиком медицинских наук.
 Рамблер новости Академик Светлана Квашнина убита в Тюмени.
 Мега Тюмень Трагически погибшую Светлану Квашнину похоронят в День студента.
 Институт кибернетики, информиатики и связи

Родившиеся в Челябинской области